Luiza Amelia z Brunszwiku-Wolfenbüttel (ur. 29 stycznia 1722, zm. 13 stycznia 1780) – księżniczka brunszwicka. Córka księcia Ferdynanda Albrechta II i jego żony Antoniny Amalii.

Poślubiła księcia pruskiego Augusta Wilhelma. Z tego związku przyszło na świat czworo dzieci:
 Fryderyk Wilhelm II Pruski (1744–1797)
 Henryk Pruski (1747–1767)
 Wilhelmina Pruska (1751–1820), żona Wilhelma V Orańskiego
 Jerzy Karol Emil (1758–1759)

Welfowie
Urodzeni w 1722
Zmarli w 1780